Le ou la coloriste est une personne dont l'activité principale est de s'occuper de la couleur. Le terme a cours dans les spécialités d'application. Il ne s'applique pas en général aux chimistes qui fabriquent les matières colorantes, aux marchands de couleur, ni aux théoriciens de la couleur.

 « Coloriste » est d'abord attesté en critique d'art ; appliqué à un artiste peintre, c'est une appréciation esthétique qui souligne son habileté dans l'emploi de la couleur. Ces artistes n'adhèrent pas tous au colorisme, méthode qui construit l'unité du tableau par la couleur. Dans les querelles doctrinales qui traversent l'enseignement et la critique de la peinture en Europe, « coloriste » s'oppose à « dessinateur », dont l'excellence se situe dans l'élaboration des contours et des lignes principales du sujet représenté. Le groupe des coloristes écossais a revendiqué la couleur comme mode d'expression.
 Dans la bande dessinée comme dans les autres arts graphiques et le dessin animé les coloristes effectuent, en respectant les critères techniques exigés par l'impression ou la production audiovisuelle, la mise en couleur d'un dessin en noir et blanc.
Coloriste de bande dessinée 
 Les industries qui fabriquent des matériaux colorés emploient des coloristes pour assembler les colorants afin d'obtenir un produit de la couleur souhaitée. Il peut s'agir de mélanger des peintures pour le bâtiment et la décoration pour obtenir la teinte correspondant à un nuancier. Dans la fabrication des peintures, la teinture des tissus et des papiers, la coloration des matières plastiques, le métier de coloriste requiert une formation en chimie et une connaissance des risques professionnels et environnementaux liés aux colorants, et plus encore dans l'industrie alimentaire. Ce métier a émergé au cours des années 1970.
 En architecture, le coloriste-conseil travaille sur les questions liées à la couleur. Le matiériste-coloriste propose et met en œuvre les matériaux colorés qui recouvrent les sols et les murs d'un bâtiment.
 En coiffure, les coiffeurs-coloristes mettent en œuvre des décolorations et des teintures pour changer la couleur des cheveux.

Bibliographie

Références 

Couleur